Blyths saterhoen
 Cabots saterhoen
 Rood saterhoen
 Temmincks saterhoen
 Zwartkapsaterhoen